Унтершехен () — коммуна в Швейцарии, в кантоне Ури.

Население составляет 740 человек (на 31 декабря 2006 года). Официальный код — 1219.

Ссылки 
 Официальная страница